Bambino (Italiaanse woord voor jongen) kan verwijzen naar:
Bambino (auto), een Nederlands historisch automerk
Bambino (computerspel), een elektronisch spel uit de jaren 80
Bambino (motorfiets), een Nederlands historisch motorfietsmerk
Bambino, de kleinste tram van het type Combino van Siemens AG
Bambino, speelgoed
Bambino (kat), Een naaktkat: de bambino is een kruising tussen de sfinx en de munchkin